Stanko Vraz, Kroatisch dichter
Vráž is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Vráž (okres Beroun), gemeente in okres Beroun
 Vráž (okres Písek), gemeente in okres Písek